Wahlkreis Heilbronn steht für:

 Bundestagswahlkreis Heilbronn
 Landtagswahlkreis Heilbronn
 Landtagswahlkreis Heilbronn (Württemberg-Baden) (1946–1950)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Stadt (1952–1972)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Land I (1952–1972)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Land II (1952–1972)